Polyporivora är ett släkte av tvåvingar. Polyporivora ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampflugor
Polyporivora